Adenanthera, rod drveća iz porodice mahunarki raširen po Madagaskaru i tropskoj Aziji. Rod je opisan 1753. Postoji 12 vrsta.

Vrste 
 Adenanthera abrosperma F.Muell.
 Adenanthera aglaosperma Alston
 Adenanthera borneensis Brace ex Prain
 Adenanthera forbesii Gagnep.
 Adenanthera intermedia Merr.
 Adenanthera kostermansii I.C.Nielsen
 Adenanthera malayana Kosterm.
 Adenanthera mantaroa Villiers
 Adenanthera marina I.C.Nielsen
 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn.
 Adenanthera novoguineensis Baker f.
 Adenanthera pavonina L.

Izvori 

Mimoseae